Radialbremse steht für
 Trommelbremse
 eine spezielle Ausführung der Scheibenbremse; siehe Scheibenbremse/Radialbremsen